

Sigle 
 Operational Research – ricerca operativa
 L'Osservatore Romano

Codici 
 OR – codice vettore IATA di Arkefly
 or – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oriya
 OR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ourense (Spagna)
 OR – codice ISO 3166-2:IN di Orissa (India)
 OR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Oristano (Italia)
 OR – codice ISO 3166-2:MD di Orhei (Moldavia)
 OR – codice ISO 3166-2:US dell'Oregon (Stati Uniti)

Matematica 
 OR – operatore di disgiunzione logica dell'Algebra di Boole

Altro 
 Or – abbreviazione di ortoclasio
 OR – nelle statistiche di vari sport, record olimpico (Olympic record)
 OR – Odds ratio
 Or – metallo araldico dorato
 Or – film del 2004 diretto da Keren Yedaya
 Or' – fiume della Russia e del Kazakistan

Altri progetti